Bosnisch voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Bosnisch voetbalelftal onder 18 (vrouwen)